Села:
 Рихта — Київська область, Вишгородський район
 Рихта — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Інше:
 Рихта (археологічна пам’ятка)